MBK Entertainment (hangul: MBK 엔터테인먼트), tidigare Core Contents Media, är ett sydkoreanskt skivbolag och en talangagentur bildad år 2006 av Kim Kwang-soo.

Core Contents Media genomgick namnbyte 2014 till MBK Entertainment (Music Beyond Korea).

Artister

Nuvarande

Tidigare

Referenser

Externa länkar 
Officiell webbplats

Sydkoreanska skivbolag och skivmärken
Skivbolag och skivmärken bildade 2006
Företag i Seoul
WP:Projekt Korea